Кры́мская — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги, расположенная в городе Крымске Краснодарского края.

История 
Станция Крымская в городе Крымске Краснодарского края открыта в 1888 году. Здание вокзала сильно пострадало во время Великой Отечественной войны и было практически полностью разрушено. Вокзал восстановлен в прежнем виде в 1950 году.

В 2012 году в Крымске произошло наводнение, в результате которого, по официальным данным, погибли 170 человек. После наводнения в здании вокзала произвели капитальный ремонт, во время которого заменили кровлю.

Следование по станции

Дальнее сообщение 
По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания 

Узловые железнодорожные станции
Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги